osztják vagy hanti nyelv
 jenyiszeji osztják vagy ket nyelv
 osztják-szamojéd vagy szölkup nyelv (narimi osztjákok, tomszki osztjákok)
 Szigva menti vogul nyelv (ljapini osztjákok)

Jegyzetek
 Csepregi Márta: Szurguti osztják chrestomathia (az „osztják” jelentései a 6. oldalon)